Ecologie
 Biologische landbouw
 Ecologisme